Брукингз () — англоязычный топоним:
 Брукингз — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота, США.
 Брукингз — город и окружной центр одноименного округа в Южной Дакоте, США.